Alcide – nome proprio di persona italiano maschile
 Alcide – personaggio di Lupo Alberto
 Alcide – opera del 1693 di Marin Marais e Louis Lully
 Alcide – opera del 1778 di Dmytro Stepanovyč Bortnjans'kyj
 Alcide – nave da battaglia della Marine royale varata nel 1743
 8549 Alcide – asteroide della fascia principale